San Severino ist Name folgender Orte in Italien:
 Mercato San Severino, Stadt in der Provinz Salerno
 San Severino (Centola), Ortschaft im Cilento, Provinz Salerno
 San Severino Lucano, Gemeinde in der Provinz Potenza
 San Severino Marche, Gemeinde in der Provinz Macerata

Siehe auch:
 Sanseverino
 Severino